Styposis este un gen de păianjeni din familia Theridiidae.

Cladograma conform Catalogue of Life:

Note

Legături externe

Galerie 

Genuri de păianjeni
Styposis